Непа́льцы (, самоназвание — непали, встречаются также названия кхасы, пахари, парбаттия («горный»), горкхи) — один из народов индоарийской группы, основное население (46 %, 2009 год) Непала. Общая численность — около 20 млн человек. Язык — непальский. Основная религия непальцев (около 80 %) — индуизм.

Примечания

Литература 
 Бобылёва О. Н. Непальцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. — : Большая Российская Энциклопедия, 1999.

Ссылки 
 Справочник ЦРУ по странам мира 

Народы Непала
Народы Индии
Народы Бутана